Regny – comune francese nel dipartimento di Aisne.
Régny – comune francese nel dipartimento della Loira.